Кипкемои — кенийская фамилия.

Известные носители 
 Кипкемои, Глэйдис — кенийская бегунья на средние дистанции.
 Кипкемои, Кеннет (род. 1994) — кенийский бегун на длинные дистанции.